Râul Jidanul se poate referi la:

 Râul Jidanul - afluent al râului Bicaz
 Râul Jidanul - afluent al Jiului de Vest